Oberliga 1953/54 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1953/54
 Fußball-Oberliga 1953/54
 Eishockey-Oberliga 1953/54